Cabañeros puede referirse a:
Parque nacional de Cabañeros, parque nacional español situado en las provincias de Toledo y Ciudad Real.
Cabañeros (León), localidad de la provincia de León, parte del municipio de Laguna de Negrillos.
Campo de tiro de Cabañeros, proyecto de creación de un campo de tiro para el Ejército del Aire en la zona del Parque nacional de Cabañeros.